Kasprowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Stanisław Kasprowicz (* 1950), polnischer Jurist und Künstler
 Bolesław Kasprowicz (1895–1982), polnischer Wirtschaftswissenschaftler
 Erazm Łukasz Kasprowicz (1835–1922), polnischer Verleger und Drucker
 Jan Kasprowicz (1860–1926), polnischer Schriftsteller
 Kamil Kasprowicz (* 1984), deutscher Schwimmer
 Thomas Kasprowicz, Geburtsname von Thomas Kasp (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler